Special forces signifie « forces spéciales » en anglais. 

Dans les forces armées des États-Unis, le terme special forces désigne exclusivement un type de forces spéciales, les Special Forces qui dépendent de l'US Army (la forme longue US Army Special Forces est également utilisée), et qui sont connus du public sous le surnom de « bérets verts ». Pour éviter des confusions avec d'autres types de forces spéciales, ces dernières sont appelée Special Operations Forces (« forces d'opérations spéciales »).

Le terme peut également faire référence à : 
 Special Forces, un album d'Alice Cooper sorti en 1981
 Battlefield 2 : Forces spéciales (titre original : Battlefield 2 : Special Forces), un jeu vidéo sorti en 2005
 Forces spéciales (film), un film français sorti en 2011.

Dans le domaine de la musique, ce terme peut faire référence à :

 un album du groupe .38 Special sorti en 1982
 un album de Julian Fane sorti en 2004